Корал де Пиједрас има више значења:

 Корал де Пиједрас, Сензонтле (Санта Барбара), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Корал де Пиједрас (Сан Бернардо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Корал де Пиједрас (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Корал де Пиједрас (Ајокеско де Алдама), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Корал де Пиједрас (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику